Сидоров Микола Олександрович (спортсмен)
 Сидоров Микола Олександрович (токар)